Cet article est une liste des chansons utilisées dans la série Dr House, généralement en fin d'épisode. Entre parenthèses sont indiqués les interprètes (pas nécessairement les originaux).

Le générique d'ouverture de la série Dr House est un arrangement de plusieurs samples du morceau Teardrop de Massive Attack issu de leur album Mezzanine paru en 1998. À noter qu'en raison des droits d'auteur, cette chanson n'est pas utilisée pour les versions européennes et sud-américaines. À la place, un morceau instrumental créé pour la série, intitulé House End Credits et composé par Scott Donaldson et Richard Nolan, remplace la musique originale. Cette dernière est légèrement modifiée à partir de la deuxième saison, reprise par Jon Ehrlich.

Saison 1 
 Épisode 01 : You Can't Always Get What You Want (The Rolling Stones)
 Épisode 02 : On Saturday Afternoons in 1963 (Rickie Lee Jones)
 Épisode 03 : One is the Loneliest Number (Three Dog Night)
 Épisode 06 : Rudolph the Red-Nosed Reindeer (Johnny Marks), Silent Night (Hugh Laurie)
 Épisode 09 : What a Wonderful World (Louis Armstrong)
 Épisode 11 : On Fire Like This (The Mutaytor), Trip Like I Do (The Crystal Method)
 Épisode 12 : Feelin' Alright (Joe Cocker)
 Épisode 14 : Baba O'Riley (The Who), Hava Nagila
 Épisode 16 : Got to Be More Careful (Jon Cleary the Absolute Monster Gentleman)
 Épisode 17 : It's OK to Think About Ending (Earlimart), High Hopes (Hugh Laurie)
 Épisode 18 : Happiness (Grant Lee Buffalo)
 Épisode 20 : Some Devil (Dave Matthews)
 Épisode 21 : Any other name (Thomas Newman)
 Épisode 22 : Delia (Blind Willie McTell), You Can't Always Get What You Want (The Rolling Stones) This Night (Black Lab)

Saison 2 
 Épisode 01 : Hallelujah (Jeff Buckley)
 Épisode 02 : In the Deep (Bird York), Beautiful (Christina Aguilera puis Elvis Costello), Nessun Dorma (de Puccini)
 Épisode 03 : Delicate (Damien Rice)
 Épisode 04 : Stranger in a Strange Land (Leon Russell)
 Épisode 05 : Word Up (Korn)
 Épisode 06 : None of Us Are Free (Solomon Burke) 
 Épisode 07 : Crystalline Green (Goldfrapp), Colors (Amos Lee)
 Épisode 09 : Christmas Time Is Here (Vince Guaraldi Trio)
 Épisode 12 : Get Miles (Gomez)
 Épisode 13 : Desire (Ryan Adams)
 Épisode 14 : Honky Tonk Women (Taj Mahal)
 Épisode 15 : Love and Happiness (Al Green)
 Épisode 16 : Pain in My Heart (Otis Redding), Orange Sky (Alexi Murdoch)
 Épisode 17 : Hymn to Freedom (Hugh Laurie), Deed I Do (Diana Krall)
 Épisode 19 : Oh Happy Day (Ladysmith Black Mambazo), What a Friend We Have in Jesus (Hugh Laurie), My Journey to the Sky (Rosetta Tharpe), White Palms (Black Rebel Motorcycle Club)
 Épisode 21 : One Safe Place (Marc Cohn)
 Épisode 22 : Over Yonder (The American Boychoir)
 Épisode 23 : Tipitina (Professor Longhair)

Saison 3 
 Épisode 01 : Feel Good Inc. (Gorillaz), You Can't Always Get What You Want (The Rolling Stones)
 Épisode 02 : Gravity (John Mayer)
 Épisode 03 : Into Dust (Mazzy Star)
 Épisode 04 : Waiting on an Angel (Ben Harper)
 Épisode 05 : Walter Reed (Michael Penn)
 Épisode 10 : Zat You, Santa Claus (Louis Armstrong), Have Yourself a Merry Little Christmas (Ella Fitzgerald)
 Épisode 11 : Season of the Witch (Donovan)
 Épisode 12 : Listen Here (Eddie Harris), Grey Room (Damien Rice)
 Épisode 13 : In the Waiting Line (Zero 7)
 Épisode 14 : Hit the Ground (Lizz Wright)
 Épisode 15 : Rainy Day Lament (Joe Purdy), The Entertainer (Scott Joplin), I Don't Like Mondays (The Boomtown Rats), See the World (Gomez)
 Épisode 16 : Get Down Tonight (K. C. & The Sunshine Band), Dimension (Wolfmother), Superfly (Curtis Mayfield)
 Épisode 17 : Bastards of Young (The Replacements), Are You Alright? (Lucinda Williams)
 Épisode 18 : Hope for the Hopeless (A Fine Frenzy)
 Épisode 20 : Follow the Leader (Matthew Ryan)
 Épisode 21 : Highway to Hell (AC/DC), Ain't No Reason (Brett Dennen)
 Épisode 22 : Whole Lotta Lovin''' (Otis Rush)
 Épisode 23 : In-A-Gadda-Da-Vida (Iron Butterfly)
 Épisode 24 : Slippery When Wet (The Commodores), Since I Fell for You (Ramsey Lewis), Good Man (Josh Ritter)

 Saison 4 
 Épisode 03 : Let Me In (Hot Hot Heat), Not As We (Alanis Morissette)
 Épisode 04 : All My Life (DJ Harry)
 Épisode 05 : We're Going to Be Friends (The White Stripes)
 Épisode 06 : One Big Holiday (My Morning Jacket), Whatta Man (Salt-n-Pepa), I Idolize You (Lizz Wright)
 Épisode 07 : Slide Away (The Verve), My Home Is Your Head (Joseph Arthur)
 Épisode 09 : Kicked Out (Pussy Galore), Nicotine Caffeine (Alan Milman Sect + Man-Ka-Zam), Spirit in the Sky (Norman Greenbaum), Firing Song (Hugh Laurie)
 Épisode 10 : Hark! The Herald Angels Sing (Frank Sinatra), Love for Christmas (Felix Gross), The Little Drummer Boy (The Fab Four), Who Took the Merry Out of Christmas? (The Staple Singers)
 Épisode 11 : Let's Get It On (Marvin Gaye), Human (Civil Twilight), Awake (Mungal & Nitin Sahwney)
 Épisode 12 : Niggun of the Alter Rebbe (Richard Kaplan, Jerry Weintraub (Waldeck), Waiting on a Friend (The Rolling Stones)
 Épisode 13 : Everyday People (Sly and The Family Stone), I Want It (Kristen Mari), You Keep Me Hangin' On (The Supremes)
 Épisode 14 : Needles in My Eyes (The Beta Band)
 Épisode 15 : U a Freak (Nasty Girl) (Chingy), There's No Fucking Rules, Dude (!!! Chk Chik Chick)
 Épisode 16 : Teardrop (José González), Re: Stacks (Bon Iver), Light for the Deadvine (People in Planes), Passing Afternoon (Iron & Wine)

 Saison 5 
 Épisode 01 : Good Man (Josh Ritter)
 Épisode 02 : You Might Die Trying (Dave Matthews Band), Vice (The Crystal Method)
 Épisode 03 : First Brain (Kaki King), Drown in My Own Tears (Ray Charles)
 Épisode 04 : MMMBop (Hanson)
 Épisode 05 : Cheap and Cheerful (The Kills), Could We Survive (Joseph Arthur), Dark Road (Annie Lennox)
 Épisode 06 : Fire (Daniel Lanois)
 Épisode 07 : I'm in Love With a Girl (Alex Chilton)
 Épisode 08 : Through the Dark (Alexi Murdoch)
 Épisode 09 : It's Not the Same (Yppah), Herzog (Clark), Glue of the World (Four Tet), A Chronicle of Early Failures, Part 1 (The Dead Texan), Between the Lines (Instrumental) (Bonobo)
 Épisode 10 : Coconut (Harry Nilsson)
 Épisode 11 : Joy To The World (The Children), The Christmas Song (The Children), Jingle Bell Rock (Bobby Helms), Whisper (A Fine Frenzy), The Christmas Song (Gavin DeGraw)
 Épisode 12 : I Still Care For You (Ray LaMontagne)
 Épisode 13 : On My Side (Cory Chisel and the Wandering Sons)
 Épisode 14 : Brand New Day (Joshua Radin)
 Épisode 15 : Firesuite (Doves), Cuddy's Serenade (Hugh Laurie)
 Épisode 16 : $300 (Soul Coughing), Bobski 2000 (Galactic)
 Épisode 17 : The Shining (Badly Drawn Boy)
 Épisode 18 : Stranglehold (Ted Nugent), I'm Not Drowning (Steve Winwood)
 Épisode 20 : Lose You (Pete Yorn)
 Épisode 21 : The Shining (Badly Drawn Boy), Georgia On My Mind (Ray Charles)
 Épisode 22 : American Cowboy (Jada), Fight The Power (Public Enemy)
 Épisode 23 : Drive (Dawn Landes)
 Épisode 24 : As Tears Go By (The Rolling Stones), China Grove (The Doobie Brothers)

 Saison 6 
 Épisodes 01-02 : Grounds for Divorce (Elbow), No Surprises (Radiohead), Little Cabin Song (Billy Moon, Sharkey & Zooks from the Spark), Love Vigilantes (Iron & Wine), Poison Pushy (Stanton Moore), No Smoke Without Fire (James Hunter (chanteur)), Harmonia (Cass McCombs), I Do Not Fear Jazz (Big Strides), Life (Sly and The Family Stone), I Love Paris (Cole Porter), Every Time We Say Goodbye (Cole Porter), Macarena/Macarena River Remix (Los del Río), You're Nobody Till Somebody Loves You (Hal, Richter & Jay-Bird sing), Seven Day Mile (The Frames), Suite pour violoncelle seul No. 1 en sol majeur Prélude par Johann Sebastian Bach (Quand Annie joue du violoncelle.)
 Épisode 05 : Fire Escape (Fanfarlo), Sarah (Ray LaMontagne), Faithfully remain (Ben Harper)
 Épisode 06 : The Safety Dance (Men Without Hats), Time After Time (Cyndi Lauper), Set Me Free (Monotonix), Faithfully Remain (Ben Harper et Rentless 7)
 Épisode 07 : Stadium Love (Metric), Fuel (Metallica), Safety Dance (Men Without Hats)
 Épisode 08 : “Time After Time” (Cyndi Lauper)  
 Épisode 09 : Golden Cage (The Whitest Boy Alive), Games People Play (Joe South, James Taylor), Enditol (James Taylor), Where Did You Go? (Jets Overhead) 
 Épisode 10 : Faith (George Michael), I Can See The Pines Are Dancing (A.A. Bondy), A Slow Parade (A.A. Bondy), Maggot Brain (Funkadelic) 
 Épisode 11 : Sway (Dean Martin), One (A Chorus Line), Maggot Brain (Funkadelic)
 Épisode 12 : Why Try To Change Me Now (Fiona Apple)
 Épisode 13 : Rocket Scientist (Teddybears)
 Épisode 14 : Break Up The Concrete (The Pretenders), Shine On (Eric Bibb)
 Épisode 15 : Chasing Pirates (Norah Jones), The Sun Is Shining Down (JJ Grey & Mofro), What's It Gonna Be (The Dynamites), Lochloosa (Mofro)

 Épisode 16 : A Whiter Shade Of Pale (Procol Harum)
 Épisode 17 : Alison (Elvis Costello), Birds And Ships (Billy Bragg, Wilco & Natalie Merchant), , A Whiter Shade Of Pale (Procol Harum)
 Épisode 18 : Once In A Blue Moon (Mabel Mercer)
 Épisode 19 : Just The Motion (Richard & Linda Thompson)
 Épisode 20 : Midnight Train To Georgia (Gladys Knight & The Pips, interprétée par Jesse Spencer, Hugh Laurie et Omar Epps)
 Épisode 21 : Me and My Woman (Shuggie Otis), Make Me Smile (Come Up and See Me) (Steve Harley and Cockney Rebel), In The Wee Hours (Buddy Guy et Junior Wells)
 Épisode 22 : Edvard Grieg (Peer Gynt Suite for Orchestra No.1 Op. 46: Aases's Death)

 Saison 7 
 Épisode 1 : Good Days (Joe Purdy)
 Épisode 4 : End of the Day (Doug Paisley)
 Épisode 5 : Night (Bill Callahan)
 Épisode 6 : I Start to Run (White Denim)
 Épisode 7 : All That We See (The Black Ryder)
 Épisode 8 : Shark in the Water (V.V. Brown), You Mean the World to Me (Toni Braxton), Love Rollercoaste (Ohio Players)
 Épisode 9 : Start A War (The National)
 Épisode 10 : No Love Lost (LCD Soundsystem), Falling Dove (Crowded House )
 Épisode 11 : Mr. Sandman (The Chordettes), The Light (Mason Jennings )
 Épisode 12 : How To Fight Loneliness (Wilco)
 Épisode 14 : Stand Up  (The Prodigy), Everything Trying (Damien Jurado ), Barricades (Fyfe Dangerfield)
 Épisode 15 : Get Happy (Judy Garland, interprété par Hugh Laurie et Lisa Edelstein)
 Épisode 16 : This Night (Black Lab), My Body is a Cage (Arcade Fire, interprété par Peter Gabriel), Take the Long Road and Walk It (The Music)
 Épisode 17 : The Binges (Motorcycle Song)
 Épisode 18 : Visions In The Dust (Barn Owl), In The Dirt (S. Carey)
 Épisode 19 : You can't always get what you want (The Rolling Stones)
 Épisode 20 : On the Line (Limetree Warehouse)
 Épisode 21 : The Themes (Reminds Me Of You), Sonny Boy Williamson (Unseen Eye)
 Épisode 22 : Victory Dance (My Morning Jacket), Flume (Bon Iver)
 Épisode 23 : Got Nuffin (Spoon)

 Saison 8 
 Épisode 01 : 
 Épisode 02 :  My Heart Will Go On (Céline Dion), Yesterday Was Hard On All Of Us (Fink)
 Épisode 03 : Build. Destroy. Rebuild (Hanni El Khatib), The Ballad of El Goodo (The Wellspring)
 Épisode 04 : Morning has broken (Cat Stevens), Morning has broken (Cat Stevens)
 Épisode 05 : / 
 Épisode 06 : / 
 Épisode 07 : / 
 Épisode 08 : Waking Life (Schuyler Fisk)
 Épisode 09 : Simply Human (Morgan Taylor Reed)
 Épisode 10 : The Spicy McHaggis Jig (Dropkick Murphys), Be the Song (Foy Vance)
 Épisode 11 : / 
 Épisode 12 : Promise (Ben Howard)
 Épisode 13 : Every Heartbeat (Amy Grant)
 Épisode 14 : / 
 Épisode 15 : / 
 Épisode 16 : Hello (Lionel Richie), Everything I Do Gohn Be Funky (Lee Dorsey)
 Épisode 17 : The Association (Never my Love), I Got You Babe (Sonny and Cher - Joué par Charlyne Yi et Patrick Stump)
 Épisode 18 : Black Moon (Wilco)
 Épisode 19 : Yachts - (A Man Called Adam mix) (Coco Steel et Lovebomb), Any way you want it (Journey)
 Épisode 20 : Ace of Spades (Motörhead)
 Épisode 21 : Euphoria (Motopony)
 Épisode 22 : Keep Me in Your Heart (Warren Zevon) , Enjoy Yourself - (It's Later Than You Think) (Louis Prima)

 Voir aussi 
 Articles connexes 
 Dr House''

Liens externes 
  Fox Broadcasting Company: House soundtrack
  Play.House
  House Music - TuneFind
  house-fr - musiques

Listedeschansons
Dr House